Neuendorfer See ist der Name folgender Seen:

 Neuendorfer See (Am Mellensee) bei Sperenberg in der Gemeinde Am Mellensee, Brandenburg
 Neuendorfer See (Unterspreewald) in der Gemeinde Unterspreewald, Brandenburg
 Neuendorfer See, deutscher Name des Jezioro Świdwie, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Nieder Neuendorfer See bei Hennigsdorf in Brandenburg und Berlin